Lukas Stoop, né le  à Flums en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || EHC Dübendorf || 
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2006-2007 || GCK Lions || LNB
|| 14 || 0 || 2 || 2 || 8 || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || HC Davos || LNA
|| 28 || 1 || 2 || 3 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || HC Davos || LNA
|| 37 || 2 || 6 || 8 || 8 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || HC Davos || LNA
|| 29 || 2 || 2 || 4 || 6 || || || || || 
|-
| 2010-2011 || HC Davos || LNA
|| 16 || 1 || 2 || 3 || 4 || 14 || 1 || 2 || 3 || 2  
|-
| 2011-2012 || HC Davos || LNA
|| 41 || 1 || 0 || 1 || 22 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2012-2013 || Kloten Flyers || LNA
|| 28 || 2 || 7 || 9 || 24 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
| 2013-2014 || Kloten Flyers || LNA || 47 || 3 || 2 || 5 || 18 || 9 || 0 || 3 || 3 || 4 
|-
| 2014-2015 || Kloten Flyers || LNA ||6 || 1|| 0|| 1|| 0||-|| - || - || - || - 
|-
|2015-2016 || Kloten Flyers || LNA
| 49 || 1 || 10 || 11 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
|2016-2017 || Kloten Flyers || LNA
| 37 || 0|| 13|| 13|| 14||-|| - || - || - || - 
|-
|2017-2018 || Kloten Flyers || LNA
| 42 || 1 || 4 || 5 || 10 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
|2018-2019 || HC Davos || LNA
| 23 || 1 || 0 || 1 || 4 || 11 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
|2019-2020 || HC Davos || LNA
| 43 || 5 || 4 || 9 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || HC Davos || LNA
| 41 || 1 || 5 || 6 || 22 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022|| HC Davos || LNA ||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1990
Naissance dans le canton de Saint-Gall
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Dübendorf
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Davos
Joueur du EHC Kloten
Défenseur de hockey sur glace